Ринотрахеит кошек — инфекционное заболевание кошек.

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота — вирусное заболевание КРС.

 
Ринотрахеит